Hüttlingen (Württemberg), een gemeente in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg
Hüttlingen (Zwitserland), een gemeente in het Zwitserse kanton Thurgau